Rio Adda

Localidades 
 Cassano d'Adda — comuna lombarda da província de Milão
 Rivolta d'Adda — comuna lombarda da província de Cremona
 Vaprio d'Adda — comuna lombarda da província de Milão
 Cornate d'Adda — comuna lombarda da província de Milão
 Calusco d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo
 Crotta d'Adda — comuna lombarda da província de Cremona
 Casirate d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo
 Pozzo d'Adda — comuna lombarda da província de Milão
 Spino d'Adda — comuna lombarda da província de Cremona
 Arzago d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo
 Villa d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo
 Boffalora d'Adda — comuna lombarda da província de Lodi
 Paderno d'Adda — comuna lombarda da província de Lecco
 Canonica d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo
 Cavenago d'Adda — comuna lombarda da província de Lodi
 Fara Gera d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo
 Castelnuovo Bocca d'Adda — comuna lombarda da província de Lodi
 Cervignano d'Adda — comuna lombarda da província de Lodi
 Castiglione d'Adda — comuna lombarda da província de Lodi
 Brignano Gera d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo
 Crespi d'Adda — vila de operários, na comuna de Capriate San Gervasio
 Misano di Gera d'Adda — comuna lombarda da província de Bérgamo 
 Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda — parque italiano

Desambiguações de topônimos